

Cinema 
 Tra due mondi (Between Two Worlds) – film del 1944 diretto da Edward A. Blatt 
 Between Two Worlds (Ahasin Wetei) – film del 2009 diretto da Vimukthi Jayasundara
 Between Two Worlds – cortometraggio del 2014 diretto da David Lynch

Musica 
 Between Two Worlds – album degli I del 2006

Teatro 
 Between Two Worlds – commedia di Elmer Rice del 1934